Лос Ајалес има више значења:

 Лос Ајалес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ајалес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику